Charles Dudley peut désigner :
 Charles Dudley Warner (1829-1900), un écrivain américain ;
 Charles Dudley (1950-), un joueur américain de basket-ball.